Treen est un nom de famille porté notamment par :
Dave Treen (1928-2009), homme politique américain ;
Joyce Treen, femme politique canadienne ;
Mary Treen (1907-1989), actrice américaine.